Соревнования по толканию ядра у мужчин на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее прошли 22 сентября 2000 года на стадионе «Австралия».

Победителем соревнований стал представитель Финляндии Арси Харью. Серебряным призёром стал американец Адам Нельсон. На третьей строчке также расположился представитель США Джон Година. В финале приняли участие 12 спортсменов из 9 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2004 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 20,10 м (Q), или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Толкание ядра на Олимпийских играх